Avenir est un synonyme de futur.

Oeuvres 

 Sciences et Avenir, un magazine mensuel français de vulgarisation scientifique ;
 Avenir (ou @venir), une série télévisée française  réalisée en 2022 par Frank Bellocq ;
 Avenir, un album de Kaori Iida ;
 Avenir, une chanson de Louane Emera (2014).

Toponyme 

  ;
 Réseau de l'Avenir - Grande viaille, réseau souterrain aveugle situé sur la commune de Savonnières-en-Perthois.

Sport 
 Avenir Club avignonnais, un club de football français
 FC Avenir Beggen, un club de football luxembourgeois
 Avenir valencien, un club de rugby à XV français
 Avenir sportif de La Marsa, un club omnisports tunisien
 Avenir aturin rugby, la section rugby du club omnisports d'Aire-sur-l'Adour
 Avenir sportif Béziers, un club français de football basé à Béziers
 Marseille XIII Avenir, un club de rugby à XIII français
 Avenir sporting gardannais, un club français de football fondé en 1921 et basé à Gardanne
 Avenir sportif de Kasserine (ASK), un club tunisien de football
 Avenir castanéen rugby, un club de rugby à XV français

Autres 
 Avenir, une police de caractères
 Avenir, un ferry construit en 1967
 Coalition avenir Québec (CAQ), un parti politique au Québec
 Gauche avenir, un club de réflexion français
 Avenir, un centre commercial situé à Drancy